Qangattaq bezeichnet:
 Qangattaq (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qangattaq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland